Agaciak ist der Name folgender Personen:

 Frank Agaciak (* 1964), deutscher Fußballtorhüter und -trainer
 Thomas Agaciak (* 1970), deutscher Fußballspieler und Unternehmer